

Personnalités 

  (mort en 1682), pédagogue luthérien ;
  (mort en 1705), pédagogue luthérien ;
 Charlotte Ecard (1897-1972), actrice française ;
 Frédéric Eccard (1867-1952), juriste et homme politique français, sénateur du Bas-Rhin ;
 Johannes Eccard (v.1553-1611), compositeur allemand.